Mundhenk ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mundhenk (1909–1986), baptistischer Theologe, Philosoph und Altphilologe
 Michael Mundhenk (* 1954), deutscher Übersetzer